Peter Werhahn ist der Name folgender Personen:
 Peter Wilhelm Werhahn (1802–1871), deutscher Holzhändler und Sägewerksbesitzer
 Peter Werhahn (1842–1922), deutscher Bankier und Unternehmer
 Peter Wilhelm (Eugen Hubert) Werhahn, (1880–1964) deutscher Bankier und Unternehmer
 Peter H. Werhahn (1913–1996), deutscher Unternehmer